Le Crépuscule des dieux est un roman paru en 2003 et écrit par Bryan Perro. C'est le troisième livre de la série Amos Daragon.

Résumé 
Amos, maintenant en possession des masques de l'air et de feu, commence à avoir des problèmes avec ses pouvoirs. Pendant qu'il se promène, les Bonnets-rouges attaquent Berrion, tuant Urban Daragon en essayant de tuer Amos. Cela le met en colère et il créer une tornade de feu qui  enflamme toute la ville. Sa mère est faite prisonnière et Junos disparaît. C'est Gwenfadrille qui soigne Amos pour qu'il commence véritablement sa quête de porteur de masques. Lors de son voyage pour aller sauver sa mère, accompagné de Béorf, il s'arrête au château du Duc Augure De Verbouc. Ce dernier est victime d'une malédiction pesant sur son trésor et sa famille à la suite d'un pacte conclu par un de ses aïeuls avec le diable. Amos et Béorf continuent à avancer dans la forêt jusqu'à tomber sur des Bonnets-rouges. Seul un de ces gobelins a survécu à une mystérieuse attaque, et il les accompagne un certain temps, pensant que les deux amis le protégeront. Amos reçoit par la suite un collier avec cent molosses hurlants en forme de dents. Amos et Béorf tombent dans une embuscade par des Bonnets-Rouges Ils se font sauver par un vieil homme, Sartigan, chevauchant une licorne. L'homme est un ancien chasseur des dragons, et il devient leur maître.

Ils continuent à avancer et parviennent au village d'Uspran, là où vivent les béorites du Sud. Ils apprennent que la ville est toujours dirigée par un Bromanson, et que les béorites sont victimes d'une malédiction qui tue les nourrissons. De plus, le village doit participer à l'effort de guerre du roi Harald aux Dents bleues, qui s'est allié aux deux autres rois vikings. Ils prennent alors la mer en direction de la capitale. En chemin, ils se font attaquer par des Merriens qui tentent de les envoûter.

Amos et Béorf se rendent alors chez le dragon pour le combattre par la ruse. Amos se fait passer pour un très grandsorcier qui peut devenir invisible et faire apparaître un ours, qui est en fait Béorf. Il conclut un marché avec le dragon en lui promettant de lui donner un trésor, celui du duc Augure De Verbouc afin de le tuer par la malédiction du trésor. Le dragon leur fait cadeau de l'un de ses œufs, et Béorf dérobe en secret une pierre de puissance pour Amos. Ce dernier la place dans le masque de l'eau ; il possède maintenant les pouvoirs de cet élément.

Amos, avec l'aide de Béorf et de plusieurs chevaliers vikings, réussit à libérer les prisonniers des Bonnets-rouges. Amos apprend des prisonniers que sa mère est déjà vendue en esclavage près de la Mer Sombre. Dès qu'Amos et Béorf se sortent du camp des Bonnets-rouges, les béorites entrent dans une rage guerrière et tuent les Bonnets-rouges. Le dragon, maintenant très malade après avoir touché le trésor, arrive dans la bataille et est tué par le béorite Hulot Hulson par un coup d'épée à l'estomac. C'est ce qui marque la fin de la bataille. Amos retourne à Upsgran  car  Béorf  il veut rester avec son oncle qui est le chef du village

Personnages 
 Amos Daragon (Personnage principal)
 Béorf Bromanson (Ami d'Amos, c'est un hommanimal de l'ordre des béorites)
 Junos (Personnage qui s'est fait voler son enfance qui devient ami d'Amos ; il est le roi de Berrion)
 La Dame blanche (La déesse suprême connue sous plusieurs noms)
 Frilla Daragon (Mère d'Amos)
 Urban Daragon (Père d'Amos)
 Baron Samedi (Dieu des Anciens)
 Gwenfadrille (Reine des fées résidant dans le bois de Tarkasis)
 Duc Augure De Verbouc (Duc maudit par le diable)
 Geser Michson (Béorite)
 Helmic l'Insatiable (Béorite)
 Goy et Kasso Azulson (Béorite)
 Piotr Bailson (Béorite)
 Alré Girson (Béorite)
 Hulot Hulson (Béorite)
 Rutha Bagason (Béorite)
 Chemil Lapson (Béorite)
 Banry Bromanson (Chef des béorites)
 Sartigan (Maître d'Amos et de Béorf)
 Harald aux Dents bleues (Roi viking)
 Manannan Mac Lir
 Thokk

Liens externes 
 Site officiel de la série Amos Daragon

Roman d'Amos Daragon
Roman canadien paru en 2003